Ohad (em hebraico: אֹהַד), ou na transliteração portuguesa Oade, era o terceiro filho de Simeão, e é mencionado em . Seu nome significa "vai simpatizar", ou "unido" e "poder" (ambas as interpretações raras). Também é um nome comum para os meninos em Israel.

Personagens do Tanakh